Яков Френкель:
 Френкель, Яков Абрамович (1877—1948) — музыковед.
 Френкель, Яков Ильич (1894—1952) — советский физик-теоретик, член-корреспондент АН СССР (1929), племянник Я. А. Френкеля.